Киевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крымского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Киевский сельский округ.

Административный центр — село Киевское.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 19 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Крымского района
Сельские поселения Краснодарского края